Amphis () ist:

 in der griechischen Mythologie die Kurzform für Amphiaraos
 Amphis (Dichter), antiker Komödiendichter aus Athen